ТДТ — многозначная аббревиатура:
 ТДТ — таблица дополнительных требований
 ТДТ — технико-дидактические требования
 ТДТ — товар-деньги-товар
 ТДТ — трактор дизельный трелевочный
 ТДТ — тяжёлое дизельное топливо

Театры
 ТДТ — Таганрогский театр имени А. П. Чехова
 ТДТ — Татарский драматический театр
 ТДТ — Тюменский драматический театр

Прочее
 ТДТ — Таллинский дом торговли

См. также 
 ТДТИ — тепловая динамика трения и износа
 TDT